О́дисхайм (тж. Одисге́йм) () — община в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Куксхафен. Подчиняется союзу общин Ланд-Хадельн. Население составляет 473 человек (на 31 декабря 2019 года). Занимает площадь 13,50 км². Официальный код — 03 3 52 043.

Община подразделяется на 5 сельских округов.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Нижней Саксонии